Na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće Burma se nalazila na vrhuncu moći, počela je širiti svoje posjede prema Indiji. Istovremeno je britanska kolonijalna ekspanzija usmjerena iz Indije prema istoku. Stoga su ta dva smjera teritorijalnog širenja morala, nepobitno dovesti do ratnih sukoba između dviju država.

Vođena su tri rata:

Prvi anglo-burmanski rat (1824. – 1826.)
Drugi anglo-burmanski rat (1852. – 1853.)
Treći anglo-burmanski rat (1885. – 1886.)